Матко́вский — русская фамилия.

Известные носители 
 Матковский, Адальберт (1857—1909) — немецкий актёр.
 Матковский, Алексей Филиппович (1877—1920) — российский военный деятель.
 Матковский, Андрей Всеволодович (род. 1964) — украинский чиновник, городской голова Полтавы с 2006 по 2010 год.
 Матковский, Богдан Миронович (род. 1980) — украинский политик.
 Матковский, Владимир Исаакович (1899—1979) — советский виолончелист, заслуженный артист РСФСР (1951).
 Матковский, Григорий Игнатиевич — актёр, режиссёр, антрепренёр.
 
 Матковский, Игорь Феоктистович (род. 1961) — морской лётчик, полковник, Герой России.
 Матковский, Максим Александрович (род. 1984) — украинский писатель, переводчик. 
 Матковский, Марцин (род. 1981) — польский теннисист.
 Матковский, Михаил Алексеевич (1903—1968) — один из создателей Российской фашистской партии, сын А. Ф. Матковского.

 Матковская, Ивона (род. 1982) — польская спортсменка, борец вольного стиля.